Francesca Donato – opera lirica di Saverio Mercadante
Francesca Donato – politica italiana